IIHF Verdensmesterskabet 2020 bliver det 84. verdensmesterskab i ishockey arrangeret af IIHF. Det egentlig VM skal afholdes i Schweiz i byerne Zürich og Lausanne i perioden 8.-24. maj. Turneringen blev aflyst den 21. marts 2020 på grund af den Coronaviruspandemien i 2019-2020

Værtsland 
Den 12. januar 2015 meddelte IIHF, at Schweiz havde søgt om værtskabet for mesterskabet med Hallenstadion i Zürich som hovedarena. Ingen andre lande ansøgte om værtskabet, og den 15. maj 2015 blev Schweiz officielt udpeget som værtsland.

Arenaer 
 Hallenstadion Arena 
 Vaudoise Arena

Seedning
Seedningen i den indledende runde var baseret på IIHF's verdensrangliste fra 2019, ved slutningen af VM i ishockey 2019. Den 20. maj 2019 annoncerede IIHF og den lokale organisationkomite grupperne, hvor Schweiz byttede pladser, sådan at Schweizisk skulle spille i Zürich, og skulle spille i Lausanne

Gruppe A (Lausanne)
 (1)
 (4)
 (5)
 (7)
 (9)
 (12)
 (14)
 (20)

Gruppe B (Zürich)
 (2)
 (3)
 (6)
 (8)
 (10)
 (11)
 (16)
 (19)

Indledende runde 
I hver pulje spiller de otte hold en turnering alle mod alle. De fire bedste hold i hver gruupe går videre til kvartfinalerne, mens holdene der ender på ottendepladserne i de to puljer rykker ned i 1. division Gruppe B Hviderusland i Letland kan dog ikke rykke ned, eftersom de er værtsland for VM i 2021. Hviderusland i Letland Skulle ende på ottenpaldsen i den indledende pulje, vil den dårligste syver rykke ned.

Gruppe A 
IIHF Verdensmesterskabet 2020 Gruppe A

Gruppe B 
IIHF Verdensmesterskabet 2020 Gruppe B

Slutspil 
Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra hver af de to indledende grupper.

Samlet rangering

Medaljevindere

Hædersbevisninger

MVP 

??? blev af medierne valgt som mesterskabets mest værdifulde spiller.

Bedste spillere 

Valgt af turneringsledelsen.

All star-hold 

Valgt af medierne.

Referencer

Eksterne henvisninger 

2020
Ishockey i 2020